Lowndes County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Lowndes County, Alabama 
 Lowndes County, Georgia 
 Lowndes County, Mississippi